Classement mondial des joueurs de snooker du top 128 pour l'année 2003-2004. Les points sont calculés en additionnant les points accumulés lors des deux saisons précédentes (2001-2002 et 2002-2003).

Notes et références 

2003-2004
Classements 2003-2004
Classements 2003-2004